Плотников, Александр Константинович:
 Плотников, Александр Константинович (1903—1973) — режиссёр, актёр.
 Плотников, Александр Константинович (1909—1975) — генерал-майор.